Герардус (Герард) ван де Керкхоф (; 21 мая 1943, Хелмонд, Нидерланды) — нидерландский футболист, игравший на позиции крайнего нападающего. Старший брат игроков сборной Нидерландов Вилли и Рене ван де Керкхоф.

Карьера 
Герард, как и другие братья, выступал в клубе МУЛО на любительском уровне. Затем он перешел в клуб «Хелмондия '55», выступавший в это время во втором дивизионе Нидерландов. Известно, что он забил за этот клуб 35 голов за 4 сезона. В сезоне 1965/1966 он перешел в «Спарту», где он завоевал с командой Кубок Нидерландов, который остался его единственным трофеем. Там же он получил свое прозвище «Экспресс-поезд». Однако, он задержался там лишь год. Потом произошел трансфер в ФК «Ден Босх» за 16 тысяч евро. После двух сезонов там он вновь переехал в родной Хелмонд, где выступал еще 5 лет за «Хелмонд Спорт», где и завершил профессиональную карьеру. За этот клуб он провел 50 матчей и забил 10 голов, а также отдал одну голевую передачу. После этого Герард играл некоторое время в любительском клубе «Гелдроп»

Личная жизнь 
Родился в 1943 году в Хелмонде в семье шести братьев, из них как минимум два — Рене и Вилли — занимались футболом.

Футболист женат на Хелен ван дер Шут с 1965 года, в браке родились 3 ребенка.

Достижения 
 «Спарта Роттердам»
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1966

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Ден Босх»
Игроки ФК «Хелмонд Спорт»